

Скеєнь () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Бозіору.

Скаєнь () — село у Дондушенському районі.
 Скеєнь () — село у Флорештському районі.